Simasom (a Julu), een plaats in Indonesië
Simasom (Pahae Julu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing